В Сантьяго идёт дождь может означать:

 Пароль к началу вооружённого мятежа в Чили в 1973 г.
 Фильм о событиях военного мятежа в Чили.

См. также 
 Над всей Испанией безоблачное небо